Marrero ist der Familienname folgender Personen:

 Conrado Marrero (1911–2014), kubanischer Baseballspieler
 David Marrero (* 1980), spanischer Tennisspieler
 Elieser Marrero (* 1973), kubanisch-US-amerikanischer Major-League-Baseball-Spieler
 Héctor Hernández Marrero (* 1995), spanischer Fußballspieler
 José Enrique Marrero Regalado (1897–1956), spanischer Architekt
 Joseph Marrero (* 1993), puerto-ricanischer Fußballspieler
 Katorah Marrero, eigentlicher Name von Young M.A (* 1992), US-amerikanische Rapperin
 Lawrence Marrero (1900–1959), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Marta Marrero (* 1969), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin, bekannt als Martika
 Marta Marrero (* 1983), spanische Tennisspielerin
 Manuel Marrero Cruz (* 1963), kubanischer Politiker, Ministerpräsident

Marrero bezeichnet
 Marrero (Louisiana), Census-designated place (CDP) im Jefferson Parish (Louisiana), USA